Topołowec – rzeka w Bułgarii, dopływ Dunaju
 Topołowec – wieś w Bułgarii, w gminie Kuła
 Topołowec – wieś w Bułgarii, w gminie Rużinci